Agriopodes — род совок из подсемейства совок-пядениц. Распространены в Северной Америке.

Систематика 
В составе рода:

Ссылки 
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Стрельчатки
Роды чешуекрылых